EEE se poate referi la:

 Echipamente electrice și electronice (EEE)
 Asus Eee PC